HMS Electra (1804), een Brits marineschip met 16 stukken.
 HMS Electra (1837), een Brits marineschip met 18 stukken.
 HMS Electra (1900), een Britse torpedobootjager van de Brazenklasse.
 HMS Electra (1934), een Britse torpedobootjager van de E-klasse.